En Pologne, Domaradzice peut désigner :

 Domaradzice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Domaradzice, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.